Публій Септимій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Септиміїв:
 Публій Септимій Апер — консул-суффект 153 року.
 Публій Септимій Гета Старший — державний діяч Стародавнього Риму у II столітті.
 Публій Септимій Гета — консул 203 року.
 Публій Септимій Гета — римський імператор, співправитель свого брата Каракалли.